Сумуру:
 Сумуру — научно-фантастический фильм 2003 года режиссёра Даррелла Рудта.
  — литературный персонаж Сакса Ромера, главный герой радиосериала, транслировавшегося на радио BBC в 1945—1946 годах.

См. также 
  — немецкий немой фильм Эрнста Любича 1920 года.
  — шпионский триллер режиссёра Линдсэй Шонтеффа 1967 года, снятый по мотивам радиосериала Сакса Ромера о Сумуру.